Albrechtschlag ist der Name folgender Orte:

 Albrechtschlag (Gemeinde Sonnberg), Ortsteil der Gemeinde Sonnberg im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Albrechtovice (Albrechtschlag), Ortsteil der Gemeinde Záblatí u Prachatic, Jihočeský kraj, Tschechien